Crevola – frazione del comune italiano di Varallo
 Crevola – frazione del comune italiano di Crevoladossola ed ex comune